Ла Лабор де ла Вирхен има више значења:

 Ла Лабор де ла Вирхен (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лабор де ла Вирхен (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику